Ellenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Ellenberger (* 1993), Schweizer Skirennläuferin
 David Frédéric Ellenberger (1835–1920), Schweizer Missionar
 Eduard Ellenberger (1837–1917), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 François Ellenberger (1915–2000), französischer Geologe und Historiker der Geologie
 Friedrich Ellenberger (1797–1871), Abgeordneter der ersten hessischen Kammer
 Friedrich Wilhelm Ellenberger von Zinnendorf (1729–1768), deutscher Hochschullehrer 
 Henri F. Ellenberger (1905–1993), kanadischer Psychiater, Psychoanalytiker und Historiker
 Hugo Ellenberger (1903–1977), österreichischer Volksbildner, Schriftsteller und Hochschullehrer
 Irene Ellenberger (* 1946), deutsche Landespolitikerin (Thüringen, SPD)
 Jean-Marie Ellenberger (1913–1988), Schweizer Architekt
 Jürgen Ellenberger (* 1960), deutscher Jurist und Vizepräsident des Bundesgerichtshofs
 Norm Ellenberger (1932–2015), US-amerikanischer American-Football-, Basketball- und Baseballspieler
 Pierre-Laurent Ellenberger (1943–2002), Schweizer Schriftsteller
 Volker Ellenberger (Jurist) (* 1955), deutscher Richter
 Volker Ellenberger (* 1964), deutscher Kirchenmusiker
 Wilhelm Ellenberger (1848–1929), deutscher Veterinäranatom und -physiologe
 Wolfgang Ellenberger (* 1955), deutscher Pianist, Dirigent und Arzt

Siehe auch:
 Ellenberg
 Ellenberger Rot, Bach im Ostalbkreis